Kehle steht für:

 Kehle (Körperteil), ein Teil des Halses
 Kehle (Dach), eine Profilierung an Dächern
 Hohlkehle, eine negative Ausrundung einer Kante
 Kehle (Festung), die (offene) Hinterseite einer Bastion oder einer Feldschanze
 Bauteil von Zungenpfeifen einer Orgel, siehe Orgelpfeife #Lingualpfeifen (Zungenpfeifen)
 Kehle-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Kehle ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kehle (1947–1997), deutscher Eishockeytorwart
 Matthias Kehle (* 1967), deutscher Schriftsteller
 Roger Kehle (* 1953), deutscher Verwaltungsfachmann und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Kele
 Kehlen
 Kehlung